W Rumunii
 Bârsănești – gmina w okręgu Bacău
 Bârsănești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Bârsănești
 Bârsănești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Durnești